Jang Hyung-Seok (7 de julho de 1972) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, defensor retirado, atualmente treinador.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998